Barry Phillips-Moore era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tony Roche ha battuto in finale Rod Laver 6-1, 6-4, 4-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Open 1969